Scheitelgraben ist ein Gewässername:

 Heldenfinger Scheitelgraben, rechter Zufluss des Hungerbrunnenbachs bei Heldenfingen, Gemeinde Gerstetten, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg.
 Scheitelgraben (Meizenbach), linker Zufluss des Meizenbachs (zur Rotach) unterhalb von Hintersteinbach, Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg